Acibutas puede referirse a:
El nombre común de la planta Oenanthe crocata.
El nombre común de la planta Oenanthe lachenalii.